De gele rozebladwesp (Arge ochropus) is een vliesvleugelig insect uit de familie van de Argidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1790 door Gmelin.

Argidae